Csehország
 Smrk, település a Třebíči járásban
 Smrk, Čistá településrésze a Rakovníki járásban
 Smrk, Úžice településrésze a Kutná Hora-i járásban